Lorenzo Marcello peut faire référence à:
 Lorenzo Marcello (Venise,  - Dardanelles, ) est un amiral et homme politique vénitien ;
 , plusieurs sous-marins de la Regia Marina dont :
 le Lorenzo Marcello lancé en 1918 ;
 le Lorenzo Marcello construit à la fin des .